Вылковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тюменцевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Вылково.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 2059 человек, в том числе 990 мужчин и 1069 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Вылково.

Примечания 

Муниципальные образования Тюменцевского района
Сельские поселения Алтайского края